Plachý ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Plachý (* 1971), tschechischer Tischtennisspieler
 Jozef Plachý (* 1949), slowakischer Mittelstreckenläufer
 Václav Plachý (1785–1858), Organist, Komponist und Musikpädagoge